Achatschnecken steht für zwei verschiedene Familien von Landlungenschnecken:
 Afrikanische Riesenschnecken
 Glattschnecken